Оборотов — фамилия; имеет женскую форму Оборотова.
 Оборотов, Василий Ильич (1902—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Оборотов, Юрий Николаевич (1946—2020) — советский и украинский юрист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.